Il singolare del torneo di tennis Phoenix Open 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Jim Osborne 6-3, 6-7, 6-1.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Phoenix Open 1970